Die Fußball-Oberliga Westfalen 1979/80 war die zweite Spielzeit der Oberliga Westfalen. Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga wurde die SpVgg Erkenschwick mit drei Punkten Vorsprung auf den [[1. Name = Oberliga Westfalen 1979/80
| Bild = 
| Meister = SpVgg Erkenschwick
| Aufsteiger = SpVgg Erkenschwick
| Absteiger = SpVg Emsdetten 05 TSG Harsewinkel
| Spiele = 306
| Mannschaften = 18
| geschossene Tore = 863
| Zuschauer = 452.835
| Torschützenkönig = Johann Kriar (TuS Schloß Neuhaus; 23 Tore)
| vorherige Saison = Oberliga Westfalen 1978/79
| nachfolgende Saison = Oberliga Westfalen 1980/81
| übergeordnete Liga = 2. Bundesliga Nord 1979/80
| FC Paderborn]]. Die Erkenschwicker qualifizierten sich ebenfalls für die Amateurmeisterschaft, wo sie allerdings in der 1. Runde gegen den 1. FC Bocholt ausschieden. Die Abstiegsränge belegten der SpVg Emsdetten 05 und die TSG Harsewinkel. Aus der Verbandsliga stiegen die Hammer SpVg und der STV Horst-Emscher auf. Dazu kam der DSC Wanne-Eickel, der keine Zweitligalizenz beantragt hatte, und freiwillig in die Oberliga abstieg.

Die Saison sorgte für einen im deutschen Fußball einmaligen Vorgang. Nachdem Westfalia Herne am ersten Spieltag der Zweitligasaison 1979/80 mit 1:0 beim SC Herford gewann, entzog der DFB der Westfalia die Lizenz. Der Hauptsponsor Goldin ging in Konkurs, nachdem der Besitzer Erhard Goldbach über Jahre die Mineralölsteuer nicht abgeführt hatte. Der sportlich abgestiegene Verein Rot-Weiß Lüdenscheid durfte daraufhin in die 2. Bundesliga nachrücken. Torschützenkönig wurde Johann Kriar vom TuS Schloß Neuhaus mit 23 Toren.



Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1979/80 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord 1978/79
 Westfalia Herne
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1978/79:
 TuS Schloß Neuhaus
 SpVgg Erkenschwick
 FC Gütersloh
 1. FC Paderborn
 DJK Hellweg Lütgendortmund
 SV Holzwickede
 Eintracht Recklinghausen
 Bünder SV
 TSG Harsewinkel
 VfL Gevelsberg
 SuS Hüsten 09
 VfB Altena
 VfB Rheine
 Sportfreunde Siegen
 SpVg Emsdetten 05
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1978/79:
 VfB Waltrop (Staffel 1)
 Teutonia Lippstadt (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 452.835 Zuschauer ( 1.480 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulissen
 8.000 Sportfreunde Siegen – SpVgg Erkenschwick
 7.000 SpVgg Erkenschwick – 1. FC Paderborn
 6.000 1. FC Paderborn – TuS Schloß Neuhaus
 6.000 SpVgg Erkenschwick – Bünder SV
 5.000 TuS Schloß Neuhaus – 1. FC Paderborn

Westfalenmeister

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 130.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1979/80 bei Westfalenkick.de

1979
Fußballsaison 1979/80